Werben kan syfta på:

Orter i Tyskland 
 Werben (Elbe) – Hansestaden i Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Werben, Spreewald – ort och kommun i Landkreis Spree-Neisse, Brandenburg
 Werben, Delitzsch – en stadsdel i staden Delitzsch, Sachsen.
 Werben, Pegau – en del i kommunen Pegau, tidigare Kitzen, i Sachsen
 Werben, Zossen – en plats i staden Zossen i Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg.
 Werben, Kitzen – en plats i Kitzens kommun i Landkreis Leipzig, Sachsen.
 Werben, Zörbig – en plats i staden Zörbig i Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt.

Orter i Polen 
 Werben – historiskt namn för byn Wierzbno i Västpommerns vojvodskap.